Rusk County kan syfta på flera olika countyn i USA
 
 Rusk County, Texas 
 Rusk County, Wisconsin